The Tower, film sud-coréen sorti en 2012 ;
 The Tower, film norvégien sorti en 2018 ;
 The Tower, gratte-ciel situé à Fort Worth, aux États-Unis ;
 The Tower, gratte-ciel situé à Jakarta, en Indonésie ;
 The Tower, gratte-ciel situé à Dubaï, aux Émirats arabes unis......